IRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lockhart Rivers (Australia)